Iossif Charlemagne ist der Name folgender Personen:
* Iossif Iossifowitsch Charlemagne (1824–1870), russischer Architekt, Zeichner und Aquarellist
 Iossif Iwanowitsch Charlemagne (1782–1861), russischer Architekt